

Anno 
 919 o 919 a.C.

Codici 
 919 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Desert Beaver Observatory, della Contea di Pinal, in Arizona

Matematica 
 919 – numero